

Когали — село, Жетисайський район, Туркестанська область
 Когали — село, Кербулацький район, Жетисуська область
 Когали — село, Тюлькубаський район, Туркестанська область
 Когали — село, Хобдинський район, Актюбинська область

Див. також 
 Когаликоль